PUC est un sigle pouvant désigner :
 Paris université club, ou « Paris Université Club - Cité Internationale Universitaire de Paris », un club omnisports français disposant de nombreuses sections.
 Presses universitaires de Caen.
  ou , des universités pontificales catholiques dans les pays respectivement lusophones ou hispanophones.
 Presidential Unit Citation, décoration américaine décernée à des unités combattantes.
 Prothèse UniCompartimentale du genou.